Хвосто́в — русская фамилия (женская форма — ). 
 Хвостовы — дворянский, затем графский род в Российской империи.

 
 
 Хвостов, Борис Николаевич (1828—1883) — русский государственный деятель, тайный советник, сенатор.
 Хвостов, Василий Семёнович (1754 — после 1814) — первый губернатор Томской губернии, брат А. С. Хвостова.
 Хвостов, Вениамин Михайлович (1868—1920) — российский философ и социолог.
 Хвостов, Владимир Михайлович (1905—1972) — советский историк, специалист по истории Нового времени.
 Хвостов, Григорий Стахиевич — комендант Саратова в 1727 году.
 
 Хвостов, Евгений Владимирович (род 1981) — российский хоккеист.
 
 
 Хвостов, Олег (род. 1972) — российский художник-примитивист.
 Хвостов, Павел Никитович (1906—1977) — Герой Советского Союза.
 Хвостов, Сергей Алексеевич (1855—1906) — пензенский губернатор.



См. также 
 1-й Хвостов переулок
 2-й Хвостов переулок
 Хвост (значения)
 Хвостиков